Kwiatkowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Kwiatkowsky (* 1979), kanadischer Basketballspieler
 Maria Kwiatkowsky (1985–2011), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Kwiatkowski